

Бестам — село, Отирарський район, Туркестанська область
 Бестам — село, Чиїлійський район, Кизилординська область

Див. також 
 Бестамський сільський округ